Servi Corneli Cos, un dels tres tribuns consulars el 434 aC
 Servi Corneli Cos Maluginense, cònsol el 485 aC 
 Servi Corneli Dolabel·la Metilià Pompeu Marcel, senador i cònsol sufecte l'any 113 
 Servi Corneli Dolabel·la Petronià, senador i cònsol ordinari amb Domicià l'any 86 
 Servi Corneli Lèntul, diversos personatges 
 Servi Corneli Maluginense, diversos personatges 
 Servi Corneli Merenda, llegat del cònsol Luci Corneli Lèntul el 275 aC 
 Servi Corneli Orfit, cònsol el 51 
 Servi Corneli Sul·la, diversos personatges 
 Servi Fabi Pictor, cònsol el 51 aC 
 Servi Fulvi Flac, cònsol el 135 aC 
 Servi Fulvi Petí Nobílior, cònsol el 255 aC 
 Servi Maure Honorat o Servi Mari Honorat, gramàtic llatí contemporani de Macrobi 
 Servi Octavi Laenes Pontià, cònsol de Roma el 131 dC
 Servi Pola, enemic de Ciceró (segle I aC) 
 Servi Sulpici, diversos personatges 
 Servi Terenci, militar romà (segle I aC) 
 Servi Tul·li, sisè rei de Roma (578-35 aC) 
 Gai Sulpici Servi Galba, magistrat romà (segle II aC) 
 Corneli Servi, jurista romà que va treballar per Adrià